La passione di Cristo – film del 1899 di Vittorio Calcina 
La passione di Cristo (The Passion of the Christ) – film del 2004 di Mel Gibson
La passione di Cristo – rappresentazione sacra che si svolge ogni cinque anni a Sordevolo, comune del biellese
La passione di Cristo – dramma sacro di Enrico Pea del 1923
 La Passione di Cristo – Rievocazione storica che si svolge nel comune di Bracciano (Roma), ogni Venerdì Santo, dal 1976.